Golser ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Golser († 1489), katholischer Bischof der Diözese Brixen
 Herbert Golser (* 1960), österreichischer Künstler
 Karl Golser (1943–2016), katholischer Bischof der Diözese Bozen-Brixen
 Markus Golser (* 1973), österreichischer Pokerspieler
 Max Golser (1940–2019), österreichischer Skispringer

Siehe auch:
 Bischof Dr. Karl Golser Stiftung